Badenoch steht für:
 Badenoch, historischer Distrikt im heutigen Verwaltungsbezirk Highland, Schottland

Badenoch ist der Familienname folgender Personen:
 Art Badenoch (1884–1972), US-amerikanischer Footballspieler
 George Badenoch (1882–1915), schottischer Fußballspieler
 Kemi Badenoch (* 1980), britische Politikerin